Lagting – określenie parlamentów w niektórych krajach skandynawskich.
 Lagting – parlament Wysp Alandzkich,
 Lagting – jedna z izb Stortingu, norweskiego parlamentu, istniejąca w latach 1814–2009.

Zobacz też 
 Løgting – parlament Wysp Owczych